Paunović (eingedeutscht auch Paunovic) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleks Paunovic (* 1969), kanadischer Schauspieler, Stuntman, Filmproduzent und ehemaliger Boxer
 Blagoje Paunović (1947–2014), jugoslawischer bzw. serbischer Fußballspieler und -trainer
 Milenko Paunović (1889–1924), jugoslawischer Komponist
 Miodrag Paunović (1951–2020), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Mirna Paunović (* 1976), bosnisch-herzegowinische Basketballspielerin
 Nadine Paunovic (1903–1981), österreichische Politikerin
 Veljko Paunović (* 1977), serbischer Fußballspieler
 Zoran Paunović (* 1962), serbischer Anglist